ABL peut faire référence à :
 .
 Armée Belge Leger, anciennement ABBL (Armée Belge Belgisch Leger).

Code IATA des aéroports

Et aussi, en d'autres langues :
 Academia Brasileira de Letras (Académie brésilienne des Lettres).
 Boeing YAL-1 Airborne Laser, un avion embarquant une arme laser.
 American Basketball League, une ligue mineure de basket-ball.
 American Basketball League (1996-1998), une ligue mineure féminine de basket-ball.
 Armored Box Launcher, un système lance-missiles de la United States Navy.
 Australian Baseball League, une compétition de baseball australien.
 ASEAN Basketball League, une ligue de basket-ball en Asie du Sud-Est.